Marcus "Lilliz" Nilsson, född 18 maj 1991 i Charlottenberg, Värmlands län, är en svensk ishockeyforward som spelar för Färjestad BK i SHL. Han har tidigare spelat för BIK Karlskoga, AIK, HK Sochi och SCL Tigers i sin karriär.

Spelarkarriär
Nilsson började spela ishockey i moderklubben Charlottenbergs HC. Redan vid 13 års ålder prövade han på seniorhockey i klubben. Inför säsongen 2007/2008 gick han över till Sunne IK för spel och studier på hockeygymnasiet. Han fick sitt genombrott säsongen 2009/2010 då han noterades för 54 poäng på 34 spelade matcher för Sunne i division 1. Påföljande säsong förbättrade han sin poängskörd ytterligare, när han lyckades producera 65 poäng på 33 spelade matcher. Han blev värvad till BIK Karlskoga inför säsongen 2011/2012. Sin andra säsong i klubben, 2012/2013, svarade han för en stark säsong, 45 poäng på 51 spelade matcher blev då hans facit.

I mars 2013 skrev han på ett tvåårskontrakt med AIK i SHL. Efter bara en säsong i AIK valde han att återvända till BIK Karlskoga. Säsongen 2015/2016 vann han Hockeyallsvenskans totala poängliga då han producerade 56 poäng (varav 19 mål) på 52 spelade matcher.  

I april 2016 värvades han till Färjestad BK i SHL. Säsongen 2019/2020 noterades han för 54 poäng på 50 spelade matcher, vilket resulterade till att han vann poängligan i SHL. Han värvades till HK Sotji i KHL inför säsongen 2020/2021. 

Inför säsongen 2021/2022 skrev han på ett treårskontrakt med Färjestad BK.

Statistik

Klubbkarriär

Meriter och utmärkelser

Referenser

Externa länkar 

män
Födda 1991
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i AIK Ishockey
Personer från Charlottenberg